Belladonna puede referirse a:

 la actriz porno Belladonna;
 el grupo musical Belladonna; o
 un sinónimo del género botánico Amaryllis'''.